Дінгад (Дінгат) ап Тутагуал (д/н — до сер. VI ст.) — другий напівлегендарний король Мену та Галвіделу, що панував в першій половині VI ст.

Про нього відомо лише те, що згідно «Харлеянських генеалогій» був сином короля Тутагуала I і йому спадкував син Сенілт. На думку дослідників відсутність якихось згадок про панування Дінгада може свідчити про мир і спокій в королівстві.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh classical dictionary: people in history and legend up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993 (ISBN 9780907158738), p. 226

Королі острова Мен
королі Галвіделу